Notgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Notgrunden, Malax, Österbotten, 
 Notgrunden, Korpo, Åboland, 
 Notgrunden (vid Vänoxa, Kimitoön), Åboland, 
 Notgrunden (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Notgrunden (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Notgrunden (vid Busö, Raseborg), Nyland,

Se även
Notgrund
Notgrundet
Metgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar